Baumgartl est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Frank Baumgartl (1955-2010), athlète est-allemand du  mètres
Paul Baumgärtl (1920-2012), ingénieur autrichien
Timo Baumgartl (né en 1996), joueur allemand de football

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand